Rom kan avse: 

 Rom (ägg) – fiskars, kräftdjurs, groddjurs och vissa kräldjurs ägg
 Rom (spritdryck) – en sockerbaserad spritdryck
 Rom – en individ i folkgruppen romer

Historisk geografi
 Roms historia – staden Roms historia över 2 800 år
 Romerska riket – en antik civilisation och imperium utgående från staden Rom i nuvarande Italien, enligt traditionen 753 f.Kr.–476 e.Kr.
 Kungariket Rom – en tid i det romerska rikets historia som föregick den romerska republiken 753 f.Kr.–509 f.Kr.
 Romerska republiken – en period i Romerska rikets historia 509 f.Kr.–27 f.Kr.
 Romerska kejsardömet – en tid i det romerska rikets historia 27 f.Kr.–395
 Västromerska riket – en historiografisk term för det romerska kejsardömets västligare provinser (285) 395–476
 Bysantinska riket – en historiografisk term för det Östromerska riket under medeltiden (285) 395–1453
 Romerska republiken (Napoleontiden) – en republik 1798–1799
 Romerska republiken (1849) – en republik som bildades den 9 februari 1849 när regeringen i Kyrkostaten tillfälligt ersattes av en republikansk regering

Förkortningar 
 Rom – en del i Nya testamentet, se Romarbrevet
 ROM – ett endast läsbart datorminne, se Read-only memory
 RoM – ett multiplayer online role-playing game, se Runes of Magic

Geografi

Frankrike 
1 Rom, Deux-Sèvres,

Italien 
2 Huvudstaden Rom (storstadsregion) – en storstadsregion 2016–, samma kommuner som i provinsen vid bildandet
 Rom (provins), provins, Lazio –2015 
 Rom, kommun, huvudstaden, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,

Tyskland 
3 Rom, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern,

Se även  
 Antikens Rom – flera
 Kyrkostaten – en stat 752–1870, med Rom som huvudstad från 756
 Romare (olika betydelser)

Robotskapade Italienförgreningar